De Dakar-rally 2013 is de 35e editie van de Dakar-rally, en de 5e in Zuid-Amerika. Deze editie werd voor het eerst in Peru begonnen, in plaats van Argentinië. Daarnaast wordt deze editie ook Chili aangedaan. De rally startte in het Peruaanse Lima, had een rustdag in San Miguel de Tucumán en finishte in Santiago, de hoofdstad van Chili. Hiermee is het voor het eerst dat er niet in Argentinië wordt gestart en/of wordt gefinisht.

Parcours
Zowel de 8e etappe van Salta naar San Miguel de Tucumán, als de 11e etappe van La Rioja naar Fiambalá, werden ingekort wegens het slechte weer.

Afstanden

Deelnemers

Aantal deelnemers
Onderstaande tabel laat zien hoeveel deelnemers er aan de start stonden, hoeveel er op de rustdag nog over waren, en hoeveel uiteindelijk de eindstreep haalden.

Belangrijkste deelnemers

Motoren

Auto's

Trucks

Etappe 1: Lima-Pisco

De Dakar Rally van 2013 begon op het Agua Dulce strand. Bij de motoren won Chileen Francisco López Contardo de etappe, die samen met zijn landgenoten 3 plaatsen pakten in de top 4. Bij de quads won Peruaan Ignacio Flores Seminario. Bij de auto's waren de buggy's snel, met Carlos Sainz als snelste van de dag. Robby Gordon had het zwaar, kwam vast te zitten op een duin en verloor een 10 minuten. Bij de trucks was regerend kampioen Gerard de Rooy de snelste. Om de klassementen uit te spreiden na deze korte etappe, werden de tijden vermenigvuldigd met een factor, afhankelijk van het type voertuig.

Motoren
Bij de motoren werd de tijd vermenigvuldigd met 5×.

Quads
Bij de quads werd de tijd vermenigvuldigd met 5×.

Auto's
Bij de auto's werd de tijd vermenigvuldigd met 3×.

Trucks
Bij de trucks werd de tijd vermenigvuldigd met 3×.

Etappe 2: Pisco-Pisco

Achter winnaar Joan Barreda Bort verraste waterdrager Matt Fish met een knappe 3e plaats. Bij de quads won regerend kampioen Marcos Patronelli voor nieuwkomer Sebastian Husseini. Bij de auto's won Stéphane Peterhansel de etappe na navigatiefouten van het Buggy team van Nasser Saleh Al-Attiyah en Carlos Sainz. Sainz ging in beroep vanwege een kapotte GPS tracker en kreeg van de organisatie tijd terug. Bij de trucks won Gerard de Rooy opnieuw en bouwde zijn voorsprong veel verder uit.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 3: Pisco-Nazca

Als 30e gestart, haalde Francisco López Contardo bijna 20 andere rijders in en won zijn 2e etappe in 3 dagen. Cyril Despres nam de leiding in het algemeen klassement. Bij de quads won Marcos Patronelli opnieuw. Bij de auto's won Nasser Saleh Al-Attiyah de etappe en kwam daarmee 2e in het klassement te staan, achter Stéphane Peterhansel. Carlos Sainz kreeg te maken met elektrische problemen en verloor tijd. Krzysztof Wiesław Hołowczyc viel uit na een crash. Bij de trucks bleef Gerard de Rooy opnieuw iedereen voor.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 4: Nazca-Arequipa

Joan Barreda Bort won zijn 2e etappe deze rally en maakte daarmee veel plekken goed in het klassement, die wordt geleid door Olivier Pain. Bij de quads won Marcos Patronelli voor de 3e achtereenvolgende keer de etappe en heeft een kwartier voorsprong in het klassement. Bij de auto's won Nasser Saleh Al-Attiyah de etappe, terwijl veel anderen problemen hadden. Carlos Sainz kwam vast te zitten in het zand, Robby Gordon maakte een rol met zijn Hummer en Lucio Ezequiel Álvarez kreeg mechanische problemen. Bij de trucks kon Aleš Loprais de leiding pakken nadat Gerard de Rooy een half uur had verloren door 2 lekke banden en doordat hij ook nog vast kwam te zitten in het zand.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 5: Arequipa-Arica

David Casteu was de snelste en Olivier Pain kon de leiding in het klassement behouden. Voor Joan Barreda Bort ging het minder goed omdat hij een paar uur verloor na een kapotte brandstofleiding. Bij de quads profiteerde Marcos Patronelli van de mechanische problemen van Sebastian Husseini, zijn grootste rivaal en de enige die snel genoeg was om bij hem in de buurt te blijven. Bij de auto's konden de 4×4's het meeste profiteren. In deze etappe met minder duinen was Nani Roma de snelste, gevolgd door teamgenoot Stéphane Peterhansel en Robby Gordon. Bij de trucks was Hans Stacey de snelste, gevolgd door Eduard Valentínovich Nikoláev, die daarmee de 2e plaats in het klassement kon pakken, vlak achter Gerard de Rooy. Aleš Loprais had problemen en viel daardoor ver terug.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 6: Arica-Calama

Francisco López Contardo was voor de 3e keer de snelste van een etappe en klom in het klassement tot de 4e plaats, achter de 3 Fransen (Pain, Casteu en Despres). Despres maakte zelf ook tijd goed en naderde de leider tot op 2 minuten. Bij de quads won ook een Chileen, Ignacio Nicolás Casale was de snelste. Bij de auto's maakte Nasser Saleh Al-Attiyah veel tijd goed. Teamgenoot Carlos Sainz moest echter opgeven nadat zijn motor ontploft was. Bij de trucks was er een zelfde soort geval: Gerard de Rooy was de snelste en kon zijn leiding weer verder uitbreiden, terwijl Hans Stacey uitviel na een crash waarbij de truck via de voorkant ondersteboven rolde.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 7: Calama-Salta

Kurt Caselli won de etappe terwijl Cyril Despres problemen kreeg met zijn versnellingsbak en tijd verloor. Hij verloor een kwartier maar belangrijker nog is dat etappe 7 en 8 een marathonetappe vormen, waardoor zijn team hem niet mocht helpen tussen de etappes in. Bij de quads reed Marcos Patronelli gecontroleerd en verloor nauwelijks iets van zijn ruime voorsprong van meer dan een uur. Bij de auto's won Stéphane Peterhansel en vergrootte daarmee zijn voorsprong op Nasser Saleh Al-Attiyah. Bij de trucks won Gerard de Rooy opnieuw een etappe en breidde zijn voorsprong op de rijders van Kamaz verder uit.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 8: Salta-San Miguel de Tucumán

Ondanks dat de etappe werd ingekort door hevige regenval bleef het een moeilijke etappe om te navigeren. De leidende groep met Olivier Pain en Francisco López Contardo reden verkeerd en verloren een half uur. Daardoor kon Joan Barreda Bort veel tijd goedmaken, hij was de snelste. David Casteu werd de nieuwe leider nadat hij inzag dat de rest verkeerd reed. Bij de auto's werd de etappe geneutraliseerd tot CP2. Slechts 4 auto's haalden de finish en de andere kregen de tijd van Stéphane Peterhansel als eindtijd gerekend. Guerlain Chicherit was de snelste. Bij de trucks werd de etappe geheel afgelast door het weer.

Motoren

Quads

Auto's

Etappe 9: San Miguel de Tucumán-Córdoba

Cyril Despres won de etappe en klom daarmee tot de 2e plaats in het klassement. Hij profiteerde van de crashes van Olivier Pain, Francisco López Contardo en David Casteu die een koe raakte en zijn schouder blesseerde. Bij de quads was Łukasz Łaskawiec de snelste. Bij de auto's deed het team van Mini goede zaken met Nani Roma als snelste. Leider Stéphane Peterhansel kon profiteren van het wegvallen van Nasser Saleh Al-Attiyah, die de rally moest staken nadat hij een boom raakte en koelingsproblemen kreeg. Bij de trucks won Aleš Loprais de etappe. Gerard de Rooy kende een slechte dag, hij kreeg turboproblemen, stuurproblemen en liep een lekke band op waardoor hij veel tijd en de leiding in het klassement verloor.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 10: Córdoba-La Rioja

Joan Barreda Bort was wederom de snelste terwijl Cyril Despres de leiding pakte in het algemeen klassement. Bij de quads was Łukasz Łaskawiec voor de 2e keer de snelste, terwijl Marcos Patronelli het klassement bleef domineren. Bij de auto's was Orlando Terranova het snelste, en werd daarmee de 1e Argentijn die met een auto een etappeoverwinning pakte. Stéphane Peterhansel leidt het klassement nog steeds ruim na het wegvallen van Nasser Saleh Al-Attiyah. Bij de trucks won Andrei Olégovich Kargínov voor de 3e keer een etappe in de Dakar, terwijl teamgenoot Eduard Valentínovich Nikoláev ruim op kop gaat in het klassement. Hij kon profiteren van de mechanische problemen van Martin Kolomý.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 11: La Rioja-Fiambalá

Kurt Caselli won de etappe, die deels in het onweer werd verreden. Joan Barreda Bort crashte en bezeerde zijn schouder maar kon zijn weg vervolgen. Bij de quads was Paul Smith de verrassende winnaar, gevolgd door Gastón Alberto González. Gastón werd 3e vanwege een tijdstraf. Bij de auto's werd de etappe ingekort tot 84 kilometer door de hevige regenval. Robby Gordon wist de etappe te winnen. Bij de trucks was Gerard de Rooy voor de 6e keer deze editie de snelste. Ook bij de trucks was de etappe 84 kilometer. Slechts 13 trucks haalden de finish, de rest kreeg dezelfde tijd als Pascal de Baar.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 12: Fiambalá-Copiapó

Cyril Despres reed strategisch en bleef bij Ruben Faria. Ruben Faria werd 2e achter Frans Verhoeven, en behield daarmee de 2e plaats in het klassement. Bij de quads won Sebastian Husseini de etappe door de duinen. Bij de auto's won Nani Roma de etappe ondanks een vernietigde band aan het einde van de etappe. Hij kon profiteren door de moeilijkheden van Robby Gordon en Stéphane Peterhansel. Bij de trucks was het vooral een strijd tussen de rijders van Kamaz.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 13: Copiapó-La Serena

Francisco López Contardo was voor de 4e keer de snelste motor van deze Dakar. Met zijn enorme snelheid wist hij Ruben Faria in te halen in de strijd om de 2e plaats in het klassement. Bij de quads was Sarel van Biljon voor de 2e keer de snelste, voor Husseini en Casale. Bij de auto's was Robby Gordon de snelste voor Guerlain Chicherit, die de enige was die hem bij kon houden. Leonid Borisovich Novítskiy heroverde de 3e plaats in het klassement terug van Nani Roma. Bij de trucks was Andrei Olégovich Kargínov opnieuw de snelste en ging daarmee teamgenoot Mardeev voorbij in het klassement.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Etappe 14: La Serena-Santiago

Francisco López Contardo moest noodgedwongen zijn moter vervangen, wat hem een 15 minuten tijdstraf opleverde. Uit gevaar om het podium te missen reed hij het snelste van iedereen, voor de 5e keer deze rally. Door de straf werd Ruben Faria echter de winnaar van de etappe. Cyril Despres won de rally en samen met Ruben Faria scoorden ze een 1-2 voor KTM. Bij de quads won Marcos Patronelli zoals verwacht de rally. Bij de auto's won Nani Roma de etappe. Het team van X-Raid domineerde met 4 auto's in de top 5. Stéphane Peterhansel won de rally, Giniel de Villiers eindigde als 2e en mocht voor de 4e keer naar het podium. Bij de trucks won Peter Versluis de etappe. Hij kon daarmee het volledig Russische Kamaz podium niet voorkomen. Nikoláev, Mardeev en Kargínov eindigden als top 3.

Motoren

Quads

Auto's

Trucks

Uitslagen

Etappewinnaars en Klassementsleiders

Eindklassement

Alternatieve Klassementen

Overleden
 2 Onbekende Peruanen zijn overleden bij een verkeersongeval bij etappe 6.
 Een dag later is de Franse Thomas Bourgin overleden na een botsing met een politieauto. Hij was op weg naar de start van de 7e etappe.

Trivia
 Voor de Japanse Yoshimasa Sugawara is het al zijn 30e deelname en zijn 31e achtereenvolgende inschrijving. Yoshimasa heeft daarmee een record voor meeste verreden edities en de meeste deelnames achter elkaar. Omdat dat de editie van 2008 werd afgelast wordt deze niet in het record bijgehouden als zijnde een deelname, maar wordt het nog steeds als 1 reeks wordt gezien. Ook finishte Yoshimasa de Dakar Rally voor de 25e keer. Voor zijn zoon Teruhito Sugawara is het de 15e Dakar Rally, waarvan zijn 8e als coureur. Ook won Teruhito het klassement voor trucks met een motorinhoud tot 10 liter.
 302 van de 449 voertuigen bereiken de finish, en dat is 67,3%. Nooit eerder finishten er meer dan 300 coureurs.
 De Nederlandse inschrijvingen bestonden uit 19 motoren, 3 quads, 7 auto's en 27 trucks, 56 equipes in totaal. Hiervan bereikten 14 motoren, 2 quads, 3 auto's en 21 trucks, 40 equipes in totaal de finish en dat is 71,4%.
 Het is voor KTM al de 12e zege op rij als constructeur in het motorklassement.
 Het is voor Yamaha de 5e zege in het quadklassement en de 14e zege voor het merk in totaal. Het behaalde eerder al 9 zeges in het motorklassement en is daarmee de enige constructeur die in meerdere klassementen meerdere keren won.
 Het is voor Mini de 2e zege op rij als constructeur in het autoklassement.
 Het is voor het Russische Kamaz al de 12e zege als constructeur in het truckklassement.
 Voor Marcos Patronelli is het de 2e zege in het eindklassement en voor Cyril Despres is het al de 5e zege in het eindklassement, waarvan de 2e keer op een rij. Stéphane Peterhansel won zelfs al voor de 11e keer een eindklassement, waarvan de 5e keer in een auto en voor de 2e keer op een rij.
 Eduard Valentínovich Nikoláev won precies 3 jaar na zijn zege als navigator van Vladimir Gennádevich Chágin.
 Met een leeftijd van 19 jaar was Robert van Pelt Jr. de jongste deelnemer.
 Zowel Cyril Despres als Eduard Valentínovich Nikoláev wonnen beiden het eindklassement zonder een etappe te winnen.
 Voor Ignacio Nicolás Casale was het pas zijn 2e deelname.

Opmerkingen

Referenties

2013
Rally in 2013
Motorsport in 2013